Pi Orionis (π Ori / π Orionis) est un groupe d'étoiles relativement dispersées de la constellation d'Orion qui constituent le bouclier d'Orion.

Elles forment une exception à la règle générale qui veut que les étoiles qui partagent la même désignation de Bayer sont proches ; π1 est à presque 9° nord de π6 (voir également Tau Eridani, un exemple encore plus marquant de cette anomalie).

 π1 Ori ()
 π2 Ori (2 Ori)
 π3 Ori (1 Ori), la plus brillante, proche
 π4 Ori (3 Ori)
 π5 Ori (8 Ori), forme une double visuelle avec 5 Orionis
 π6 Ori (10 Ori)

Constellation d'Orion
Homonymie stellaire
Orionis, Pi